Lobau se referă la următoarele:
Lobau, o insulă dunăreană din Austria
Löbau, un oraș în Germania
Löbau-Zittau (district), un Kreis din Germania